Qualidade
Qualidade (filosofia)
Qualidade (xadrez)

Desambiguação